Mona Barthel e Kristýna Plíšková erano le campionesse in carica, ma Plíšková ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo. Barthel ha fatto coppia con Hsieh Yu-chieh, venendo sconfitte in finale da Eri Hozumi e Peangtarn Plipuech con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Kaitlyn Christian /  Lesley Pattinama Kerkhove (primo turno)
  Julia Lohoff /  Renata Voráčová (primo turno)

  Harriet Dart /  Caroline Dolehide (primo turno)
  Sara Errani /  Oksana Kalašnikova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Challenger 2021